

Geografia 
 Marsella – comune della Colombia, del dipartimento di Risaralda
 Marsiglia, Francia (Marsella in spagnolo)

Persone 
 Barsanofio Pasquale Marsella – storico, presbitero, aderente al Modernismo teologico
 Checco Marsella – cantante e tastierista italiano

Pagine correlate 
Marselli